Die folgende Tabelle zeigt die Weltranglistenpositionen aller Spieler der Snooker Main Tour der Saison 2017/18 chronologisch zu Saisonbeginn und nach den weiteren Turnieren, nach denen eine Weltrangliste veröffentlicht wurde.

Einzelnachweise 

2017
!
!